

Biografia 
Figlio di Giacomo Tassoni, nobile modenese e Capitano del Castello di Ferrara e di Masina Fogliani, nacque verso il 1468, poiché il cronista ferrarese Ugo Caleffini lo giudica di diciotto o diciannove anni nel 1487. Di origine modenese, incominciò la sua carriera militare come uomo d'arme del duca Ercole d'Este, combattendo durante la Guerra del Sale (1482-1484). Si guadagnò ben presto la stima del duca e divenne suo favorito, tanto che nominato castellano di Castel Vecchio e di due castelli nel modenese e nel marzo 1485 fu armato cavaliere dal Marchese di Mantova Francesco Gonzaga.

Il duca fece anche costruire per lui due palazzi nuovi, l'uno in Ferrara e l'altro a Medelana. Quando il palazzo fu pronto, ossia al principio del 1487, gli diede in sposa la nobildonna Ippolita dei Contrari, figlia di Niccolò, Conte di Vignola, con grandi festeggiamenti a corte. In questa occasione concesse a Giulio di usare anche il cognome e l'arma degli Estensi. Nella circostanza viene anche investito delle Contee di Debbia, Levizzano e Saltino.

Nel 1493 accompagna Ferrante d’Este alla Corte del Re di Francia Carlo VIII. Nel 1499 conduce per conto del Duca di Ferrara 200 uomini d’arme e 100 cavalleggeri in sostegno del Duca di Milano Ludovico Sforza.

Nel 1502 il duca Ercole I lo nomina Luogotenente Generale di tutte le genti del Ducato Estense. Lo stesso anno partecipa all’assedio della Mirandola. Nell’autunno del 1503 conduce 100 uomini d’arme e 100 balestrieri estensi in soccorso del Re di Francia nel regno di Napoli. Alla battaglia del Garigliano viene fatto prigioniero dagli spagnoli e condotto a Gaeta.

Nel luglio 1504 Ercole I lo investe della Signoria di Castelvecchio.

Nel 1508 si reca alla Corte del Re di Francia Luigi XII che gli dona due Gigli di Francia da porre nel suo blasone, in riconoscenza per i servizi resi.

Nel maggio 1509 prende parte alla battaglia di Agnadello e nell’agosto 1509 all’assedio di Padova. Nel novembre dello stesso anno conduce la ritirata da Badia Polesine dell’esercito estense, incalzato da Niccolo’ Orsini per conto della Serenissima.

Nel settembre 1510 riconquista Rovigo e successivamente, alla testa di 2000 fanti, 1000 cavalli e alcune artiglierie, Adria ed il Polesine.

Nel febbraio 1511 sconfigge veneziani e pontifici nella battaglia del Santerno. Nel maggio 1511 riconquista a scapito del pontifici Lugo, Bagnacavallo, Massa Fiscaglia, Cotignola e Conselice.

Nell’aprile del 1512 è ferito alla battaglia di Ravenna. Nell’agosto 1512 conquista di nuovo brevemente Rovigo, poi a settembre recupera Crespino e difende Argenta dalle truppe pontifice di Francesco Maria della Rovere.

Alla morte del papa Giulio II riottiene a nome del Duca di Ferrara Lugo, la Romagna e Reggio Emilia.

Nel settembre 1521 ottiene per il Duca di Ferrara Finale Emilia e San Felice sul Panaro. Quindi entra in Reggio Emilia e minaccia l’assedio di Modena, governata dal commissario pontificio Francesco Guicciardini.

Muore a Ferrara nel novembre 1526.

Discendenza 
Dalla moglie Ippolita ebbe tre figli maschi:

 Ercole;
 Galeazzo;
 Camillo.

Note